Суне Берг Хансен (; род. 21 апреля 1971, Гентофте) — датский шахматист, гроссмейстер (1998).

Многократный чемпион Дании (2002, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 и 2015).

В составе национальной сборной участник 7-и Олимпиад (1994, 2000—2006, 2010—2012) и 5-и командных чемпионатов Европы (2005—2013).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Дании